Neumarkt ist der Name folgender Gemeinden:
 Neumarkt in der Oberpfalz, Große Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis in Bayern
 Neumarkt-Sankt Veit, Stadt im Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern
 Neumarkt an der Ybbs, Marktgemeinde im Bundesland Niederösterreich 
 Neumarkt im Mühlkreis, Marktgemeinde im Mühlviertel, Oberösterreich
 Neumarkt im Hausruckkreis, Marktgemeinde im Hausruckviertel, Oberösterreich
 Neumarkt in Steiermark, Marktgemeinde in der Steiermark
 Neumarkt am Wallersee, Stadt im Land Salzburg 
 Neumarkt (Südtirol) (ital. Egna), Gemeinde im Südtiroler Unterland

Neumarkt ist der Name folgender Gemeindeteile:
 Neumarkt (Jüterbog), ein Wohnplatz in der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Neumarkt (Merseburg), Ortsteil der Stadt Merseburg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Neumarkt an der Raab, Katastralgemeinde im Burgenland
 Neumarkt im Tauchental, Katastralgemeinde im Burgenland

Neumarkt steht für folgende historische und Minderheitengebiete:
 Neumarkt im Saalkreis, eingemeindet 1817 nach Halle (Saale); siehe Nördliche Innenstadt (Halle)
 Nowy Targ, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (deutsch Neumarkt, jiddisch Neymarkt)
 Środa Śląska, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Neumarkt in Schlesien)
 Środa Wielkopolska, älterer Name für die Stadt in Polen in der Woiwodschaft Großpolen (Schroda, älter auch Neumarkt)
 Târgu Mureș, Stadt in Rumänien (Neumarkt am Mieresch)
 Târgu Secuiesc, Stadt in Rumänien (Szekler Neumarkt)  
 Tržič in der Oberkrain, Slowenien (Neumarktl)
 Úterý in Westböhmen, Tschechien (Neumarkt) 
 Hódmezővásárhely, Stadt in Ungarn (Neumarkt an der Theiß)

Neumarkt steht für folgende Baulichkeiten:
 Nieuwmarkt, Platz in  Amsterdam
 Neumarkt (Breslau), Platz in Breslau
 Neumarkt (Chemnitz), Platz in Chemnitz
 Neumarkt (Dresden), Platz in Dresden
 Neumarkt (Flensburg), Platz und Kreuzungsbereich in Flensburg
 Neumarkt (Freital), Platz in Freital
 Neumarkt (Köln), Platz in Köln
 Neumarkt (Leipzig), Platz in Leipzig
 Neumarkt (Moers), Platz in Moers
 Neumarkt (Osnabrück), Platz in Osnabrück
 Neumarkt (Saarbrücken), Platz in Saarbrücken 
 Neumarkt (Winterthur), Platz in Winterthur
 Neumarkt (Worms), Platz in Worms
 Neumarkt (Wuppertal), Platz in Wuppertal
 Neumarkt (Zürich), Platz in Zürich, siehe Theater am Neumarkt Zürich
 Altersheim Neumarkt, Altersheim und ehemaliges Spital in Winterthur
 Künstlerdorf Neumarkt an der Raab Künstlerkolonie in Neumarkt an der Raaab im Burgenland

Neumarkt ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes von Neumarkt, Ioannes de Novoforo, Jan ze Středy (um 1310–1380), Bischof, Kanzler Kaiser Karls IV.
 Mathias von Neumarkt († 1370), Zisterziensermönch sowie Titularbischof von Trebinje
 Thomas von Neumarkt OPraem († 31. Mai 1378), Titularbischof von Sareptensis und Weihbischof in Breslau. Hofkaplan und Leibarzt der Herzöge Heinrich VI. von Breslau und Boleslaw III. von Liegnitz

Siehe auch:
 Neuer Markt (Begriffsklärung)
 Neumarktl, deutscher Name von Tržič, Gemeinde in Slowenien
 Neumark